Papanin ist der Familienname von:
 Iwan Dmitrijewitsch Papanin (1894–1986), sowjetischer Polarforscher

Sonstiges:
 Papanin-Nunatakker, Nunatakker im Enderbyland, Antarktika